Film može značiti:
 Film, kao sustav, umjetnost ili medij
 Filmska vrpca, ili njezin produkcijski dio
 Kinematografija, u cjelini
 Film (glazbeni sastav)